Итерация ( — повторение) — повторение какого-либо действия.

 Итерация в математике — повторное применение какой-либо математической операции.
 Итерация в программировании — организация обработки данных, при которой действия повторяются многократно, не приводя при этом к вызовам самих себя.
 Итерация в психиатрии — патологическое возбуждение, характеризующееся ритмичным повторением двигательного акта, слова или части фразы, наблюдаемое при кататонических синдромах, постэнцефалитических состояниях, особенно при стриарных гиперкинезах, при глубоком слабоумии, эпилептических сумеречных состояниях, в процессе обратного развития коматозного состояния посттравматического или интоксикационного генеза.
 Итерация (одоридзи) в японском письме — знак удвоения иероглифа.
 Итерация в философии — понятие о повторяемости, безотносительной к наличию повторяемого, использумое в учении Жака Деррида.

См. также 

 Итеративная разработка
 Метод простой итерации